Tom do Sertão é um álbum da dupla sertaneja brasileira Chitãozinho & Xororó, lançado em 27 de janeiro de 2015 pela Universal Music. O álbum é um tributo ao também cantor e compositor Tom Jobim.

Lista de faixas

Álbuns de 2015
Álbuns de Chitãozinho & Xororó
Álbuns de música sertaneja
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Universal Music Brasil